Шевре́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 29 км на південний захід від Парижа, 13 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2241 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 5704,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Мерія муніципалітету Шеврез, Офіційний сайт 

 Шеврез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шеврез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін
Передмістя Парижа